Spinellus är ett släkte av svampar. Spinellus ingår i familjen Phycomycetaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Spinellus